Такмичење алпског скијања у дисциплини велеслалом за мушкарце  на Зимским олимпијским играма 2010. у Ванкуверу одржало се на стази „Дејв Мари“ у Вислер Криксију. Такмичење је било заказано за 21. фебруар, али је померено за 23. фебруар због померања других такмичења која су била заказана пре њега а померених због лошег времена.

Карактеристике стазе 
Датум : 23. фебруар 2010
1. вожња: 19:00 (UTC+2) (10:00 по локалном)
2. вожња: 22:45 (UTC+2) (13:45 по локалном)
Стаза: „Дејв Мари“
Старт: 1.210 -{m}-, Циљ: 805 -{m}-
Висинска разлика: 405 -{m}-, Дужина стазе: 1.512 -{m}-
Стазу за 1. вожњу поставио: Давид Шастан (ФРА), 52 капије
Стазу за 2. вожњу поставио: Матео Гвадањини (ИТА), 55 капија

Учествовало је 103 такмичара из 60 земаља.

Земље учеснице 

  (1)
  (1)
  (2)
  (4
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (4)
 (1)
  (1)
  (1)
  (2) 
 (4)

  (2)
  (2)
  (4)
  (1)
  (2)
  (1)
  (4)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (4)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1) 
  (4)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (4)
  (1)
  (4) 
  (2)
  (3)
  (4)
  (1) 
  (1)
  (1) 
  (1)
  (3)

 У загради се налази број спортиста који се такмиче за ту земљу

Резултати

Референце 

Алпско скијање на Зимским олимпијским играма 2010.